Neonuncia är ett släkte av spindeldjur. Neonuncia ingår i familjen Triaenonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Neonuncia